Никола́й Ива́нович Куту́зов (, Торопецкий уезд, Псковская губерния — , Санкт-Петербург) — русский  и .

Биография 
родился  года в селе Горки Торопецкого уезда Псковской губернии.

До 1812 года служил в Измайловском полку в чине поручика. Состоял в «Союзе благоденствия» (1818—1821). Один из руководителей тайного общества Ф. Н. Глинки (дочерняя организация Союза благоденствия). После подавления восстания декабристов привлекался к следствию. По высочайшему повелению освобождён без наказания с оправдательным аттестатом.

Был активным участником Вольного общества любителей российской словесности. Напечатал: «О причинах и следствиях заблуждения» («Журнал древней и новой словесности», 1819, № 4 и 7); «О причинах благоденствия и величия народов» («Сын отечества» 1820, № 1 и 10); «Воспоминания о генерал-фельдмаршале Румянцеве-3адунайском» («Отечественные записки», 1845, т. 39) и др. Известен его рукописный труд «История походов, в которых находился лейб-гвардии Измайловский полк». Отрывок из него был опубликован в журнале «Сын Отечества» (Война турецкая // Сын отечества. — 1822. — Ч. 81. — № 42. — С. 51—63; № 43. — С. 99—113). Занимался изучением русско-турецких войн и истории славянских народов на Балканах.

Жена (с 30 января 1827 года) — Мария Николаевна Ваксель, правнучка шведа, военного моряка С. Л. Ваксель, дочь поручика Николая Савельевича Вакселя (1776—1866). Венчались в Петербурге в церкви Мраморного дворца.

Умер  года в Санкт-Петербурге.

Примечания

Литература 
 
 
 

Привлечённые к следствию по делу декабристов
Николай Иванович